En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales en los 21 municipios de Gran Canaria.

Elecciones en Canarias